Desa Kalialang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalialang (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 109,34), Jawa Tengah, 
 Desa Kalialang (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,91), Jawa Tengah, 
 Desa Kalialang (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,07), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar